Johann Baptist Malfatti ist der Name folgender Personen:

 Johann Baptist Malfatti (1775–1859), italienisch-österreichischer Mediziner, siehe Johann Malfatti
 Johann Baptist Malfatti (1864–1945), österreichischer Mediziner, siehe Hans Malfatti